Autumn (engl. Herbst) bezeichnet:

 Autumn (niederländische Band), eine niederländische Band
 Autumn (US-amerikanische Band), eine US-amerikanische Band
 ein Album von George Winston
 Autumn Reeser, eine US-amerikanische Schauspielerin
 Emilie Autumn, eine US-amerikanische Musikerin
 den Originaltitel des kanadischen Endzeitfilms Autumn of the Living Dead

Siehe auch:
 Autumn Bay
 Autumn Cup